Marcinkowski ist ein polnischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Christoph Marcinkowski (* 1964), deutscher Islamwissenschaftler und Historiker
 Frank Marcinkowski (* 1960), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 James Marcinkowski (* 1955), US-amerikanischer Geheimdienstler (CIA) und Politiker
 Józef Marcinkowski (1905–1993), polnischer Lehrer, Aktivist und Politiker
 Karol Marcinkowski (1800–1846), polnischer Arzt und Reformer
 Krzysztof Marcinkowski († 2013), polnischer Fußballspieler
 Roman Marcinkowski (* 1942), polnischer Geistlicher, emeritierter Weihbischof in Płock
 Tadeusz Marcinkowski (1917–2011), polnischer Mediziner
 Władysław Marcinkowski (1858–1947), polnischer Bildhauer

Siehe auch:
 Marzinkowski (eingedeutschte Variante)